Фернан Август Гойвартс Дейрдей (; 24 октября 1938, Мехелен, Бельгия — 5 апреля 2004, Брюгге, Бельгия) — бельгийский футболист, нападающий. В прошлом выступал за такие известные клубы, как «Барселона» и «Реал».

Клубная карьера 
Фернан Гойвартс родился в Мехелене в 1938 году, но его родители переехали в бельгийский прибрежный город Кнокке-Хейст вскоре после его рождения. Технически опытный, занимаясь уличным и пляжным футболом, он присоединился к молодежной команде «Брюгге» в возрасте 14 лет. Только через два года он дебютировал в основной команде, которая тогда играла во втором дивизионе. Он быстро стал кумиром болельщиков, особенно после того, как его гол с пенальти против «CS Verviers» в 1958 году стал решающим для выхода клуба в высший дивизион. Его хладнокровный удар по мячу живет в памяти надолго, учитывая, что с тех пор он стал лидером своего клуба. В общей сложности, он провёл там 52 матча и забил 20 голов. 

В 1962 году он перешёл в «Барселону» после конфликта с главным тренером команды Норбертом Хеффлингом, став первым бельгийским футболистом, выступавший в Испании, за этот трансфер «сине-гранатовые» выплатили 5 миллионов бельгийских франков. Однако это не было началом мечты Гойвартса: южноамериканское трио Луис Кубилья, Каетано Ре и Хуан Семинарио блокировали ему путь к первой команде. «Только два иностранных игрока были допущены в состав, а другим было разрешено играть из-за их испанского происхождения», — объяснил Гойвартс. «Мне не повезло, потому что у меня была только польская бабушка». Это был только вопрос времени, когда Гойвартс обоснуется в «блаугране». В следующем сезоне под руководством тренера Ладислава Кубалы он оказался на высоте и в 1964 году был признан лучшим иностранцем в чемпионата Испании. В этом же году, он забил первый мяч за «блаугранас» 13 декабря в матче против «Валенсии», окончившейся победой каталонцев со счётом 2:4. В команде бельгиец завоевал единственный трофей — Кубок Испании.  

Через год, Фернанд перешёл в «Реал» Мадрид, однако из-за травм и лишнего веса, он не сумел закрепиться в основе клуба, и в 1967 году он перешёл в «Эльче», где бельгийский футболист играл под руководством легенды «Реала» Альфредо Ди Стефано.

В 1971, Гойвартс вернулся в Бельгию, поиграв до этого в «Ницце». Там он выступал за такие команды, как «Серкль Брюгге», «Локерен», «RC Lauwe» и «Турне», завершив карьеру в 1979 году в возрасте 40 лет.

Сборная Бельгии 
Несмотря на то, что Гойвартс был одним из самых талантливых бельгийских футболистов своей эпохи, он сыграл всего 8 раз за «красных дьяволов». Забил он лишь один раз — в матче против Нидерландов. В то время профессиональным футболистам не разрешалось играть за сборную.

После карьеры и смерть 
После своей футбольной карьеры Гойвартс работал агентом и сыграл важную роль в том, чтобы взять Даниэля Амокачи и Жан-Пьер Папена в «Брюгге». «Идея идти в этом направлении, а не заниматься коучингом, выросла во время моего пребывания в Испании, где профессия велась годами», — сказал однажды Гойвартс.

В возрасте 65-ти лет он умер после кровоизлияния в мозг.

Достижения 
 «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании: 1962/63
 Итого: 1 трофей

 «Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 1966/67
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1965/66
 Итого: 2 трофея

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Серкль Брюгге»
Игроки ФК «Локерен»